Гео́ргий Во́лков:
 Волков, Георгий Васильевич (1928—2018) — советский и российский поэт, журналист.
 Волков, Георгий Дмитриевич (1894—1937) — российский и советский военачальник, комбриг.
 Волков, Георгий Константинович (1929—2019) — российский учёный в области ветеринарной гигиены.